Terrera es el nombre común de dos especies de aves, muy parecidas entre sí:

 Calandrella brachydactyla; 
 Alaudala rufescens.